Sezon (1960/1961) był 17. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 31 lipca 1960 i trwały do 16 czerwca 1961. Tytuł obroniła drużyna Fredrikstad FK.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Finał 
 Fredrikstad FK - Eik Tønsberg 2-0

Mecz o 3. miejsce 
 Vålerenga Fotball - Lyn Fotball 6-4

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1960 w piłce nożnej
1961 w piłce nożnej
1960 w Norwegii
1961 w Europie